Сичан:
 Сичан — город в Китае
 Сичан — космодром в Китае